Lex agraria, Leges agrariae – ustawy w starożytnym Rzymie dotyczące podziału gruntów państwowych (ager publicus).

Przykładami takich ustaw były:
 lex Licinia Sextia z 367 roku p.n.e. ograniczała prawo posiadania tych gruntów do 500 jugerów i bydła do 100 dużych sztuk lub 500 małych. Za pogwałcenie tej ustawy groziła grzywna (multa), czyli kara pieniężna;
 lex Sempronia z 133 roku p.n.e., ustanowiona przez Tyberiusza Grakchusa, według niej posiadacz ziemi państwowej mógł zatrzymać 500 jugerów dla siebie i po 250 jugerów dla każdego z synów, razem nie więcej niż 1000 jugerów;
 inne.

Przypisy 

A